Domenico Gnoli, letterato italiano dell'Ottocento.
Domenico Gnoli, artista e pittore italiano del Novecento.